Кали́нин (, Кали́нины) — русская фамилия и топоним. Фамилия происходит от сокращённой формы имени Каллиник, означающего по-гречески «добрый победитель».

Известные носители

А 
 
 
 
 
 Калинин, Ариан Павлович (1927—2016) — советский и российский эндокринолог, член-корреспондент РАН
 Калинин, Арнольд Иванович (1929—2011) — советский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол.

Б 
 Калинин, Борис Петрович (1913—1943) — гвардии младший лейтенант (кавалерия), Герой Советского Союза.

В 
 Калинин, Вадим Андреевич (род. 1973) — писатель, график.
 
 Калинин, Вальдемар (род. 1946) — белорусский писатель, автор публикаций о культуре цыган.
 Калинин, Василий:
 Калинин, Василий Дмитриевич (известен как: Борис Глебович Жданов; 1888—1980) — участник революционного движения, советский партийный и государственный деятель.
Калинин, Василий Иванович — советский генерал-майор
 Калинин, Василий Фёдорович (1924—1944) — лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, Герой Советского Союза.
 Калинин, Вениамин Васильевич (1914—?) — советский генерал-майор.
 Калинин, Виктор Григорьевич (род. 1946) — советский художник.
 Калинин, Виталий:
 Калинин, Виталий Александрович (род. 1935) — Герой Социалистического Труда.
 Калинин, Виталий Серафимович (род. 1954) — российский режиссёр-документалист.
 
 Калинин, Владимир Иванович (1899—1941) — советский конькобежец.
 Калинин, Владислав Геннадьевич (род. 2002) — белорусский футболист.

Г 
 Калинин, Гавриил Григорьевич (1922—1995) — генерал-майор танковых войск, Герой Советского Союза.
 Калинин, Геннадий:
 Калинин, Геннадий — советский преступник.
 Калинин, Геннадий Павлович (1916—1975) — советский учёный, физико-географ, гидролог.

Д 
 Калинин, Денис:
  (род. 1994) — российский дзюдоист, серебряный медалист чемпионата Европы в командном разряде (2017).
 Калинин, Денис Борисович (род. 1984) — российский волейболист.
 Калинин, Денис Сергеевич (род. 1980) — российский преступник.

Е

И

К

Л

М 
 Калинин, Максим Николаевич (1968—2011) — советский киноактёр, российский экономист.

Н 
 Калинин, Никита Павлович — украинский мотогонщик.

П

Р

С 
 Калинин, Савелий Андреевич (1873—?) — крестьянин, член IV Государственной думы от Вятской губернии.
 
 Калинин, Спиридон Киприанович (в монашестве Иоанн; 1868—1956) — древлеправославный архиепископ Московский и всея Руси.
 Калинин, Станислав Александрович (род. 1976) — украинский музыкант, художественный руководитель Харьковского дома органной и камерной музыки.

Т 
 Калинин, Тихон Игнатьевич (1916—1944) — гвардии майор артиллерии, Герой Советского Союза.

Ф

Э 
 Калинин, Эм (наст. имя — Михаил Николаевич Калинин; род. 1988) — российский поэт и музыкант, солист группы «Аффинаж».

Ю

Я 
 Калинин, Яков Андреевич (1880—1919) — руководитель партийной ячейки и председатель фабричного комитета фабрики «Скороход».



Населённые пункты

Белоруссия 
 Калинин — посёлок в Ветковском районе Гомельской области.
 Калинин — посёлок в Быховском районе Могилёвской области.
 Калинин — посёлок в Речицком районе Гомельской области.

Казахстан 
 Калинин — село в Каратобинском районе Западно-Казахстанской области.
 Калинин — село в Аулиекольском районе Костанайской области.
 Калинин — прежнее название села Табынбай Теректинского района Западно-Казахстанской области.
 Калинин — прежнее название аула Бесауыл Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Калинин — название города Тверь в 1931—1990 годах.

Адыгея 
 Калинин — хутор в Майкопском районе.

Белгородская область 
 Калинин — хутор в Губкинском районе.
 Калинин — хутор в Красненском районе.
 Калинин — хутор в Прохоровском районе.
 Калинин — хутор в Яковлевском районе.

Брянская область 
 Калинин — посёлок в Дубровском районе Брянской области.
 Калинин — посёлок в Клинцовском районе Брянской области, Гулёвское сельское поселение.
 Калинин — посёлок в Клинцовском районе Брянской области, Смотровобудское сельское поселение.
 Калинин — посёлок в Красногорском районе Брянской области.

Волгоградская область 
 Калинин — хутор в Кумылженском районе.

Воронежская область 
 Калинин — хутор в Острогожском районе.

Краснодарский край 
 Калинин — хутор в Гулькевичском районе.
 Калинин — хутор в Крыловском районе.

Курская область 
 Калинин — хутор в Курском районе.

Оренбургская область 
 Калинин — посёлок в Ташлинском районе.
 Калинин — хутор в Тюльганском районе.

Ростовская область 
 Калинин — хутор в Багаевском районе.
 Калинин — хутор в Волгодонском районе.
 Калинин — хутор в Дубовском районе.
 Калинин — входит в Кутейниковское сельское поселение Зимовниковского района.
 Калинин — входит в Савоськинское сельское поселение Зимовниковского района.
 Калинин — хутор в Мясниковском районе.
 Калинин — хутор в Октябрьском районе, Бессергеневское сельское поселение.
 Калинин — хутор в Октябрьском районе, Краснокутское сельское поселение.
 Калинин — хутор в Целинском районе.

Рязанская область 
 Калинин — посёлок в Ухоловском районе.

Саратовская область 
 Калинин — село в Перелюбском районе.

Тамбовская область 
 Калинин — посёлок в Тамбовском районе.

Туркмения 
 Калинин — название посёлка городского типа Болдумсаз до 1993 года.

Узбекистан 
 Калинин — прежнее название посёлка городского типа Эшангузар в Ташкентской области.

Корабли 
 «Калинин» — до 1992 года название тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов».
 «Калинин» — советский эсминец.
 «Калинин» — советский теплоход.
 «Калинин» — советский лёгкий крейсер проекта 26(бис) «Киров».
 «Михаил Калинин» — советский четырёхпалубный пассажирский лайнер.
 «Михаил Калинин» — класс четырёхпалубных морских грузопассажирских судов, строившихся на верфи VEB Mathias Thesen Werft Wismar в ГДР.

Прочее 
 Калинин — название станции Тверь в 1931—1998 годах.

См. также 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Команда города Калинина

Примечания